Banc de la República de Colòmbia, banc central de Colòmbia
 British Retail Consortium, associació de comerç del Regne Unit
 Billy Ray Cyrus, actor i cantant de música country dels Estats Units
 Biological Records Centre, centre per a l'observació d'espècies d'aigua dolça del Regne Unit
 Centre de reacció bacterià (del seu nom en anglès Bacterial Reaction Center), centre de reacció fotosintètic d'alguns bacteris
 BRC també és el codi ISO 4217 del cruzado, moneda històrica del Brasil
 BRC també és el codi de la UCI del Boyacá es Para Vivirla, equip ciclista de Colòmbia
 Brc. també és l'abreviatura de la brucita, mineral de la classe dels hidròxids